Laughlin est une anglicisation (prononciation anglaise : /lɔːxlɨn/) du toponyme gaélique « Lochlann » ou « Lochlainn » qui désigne initialement, dans la littérature classique gaélique, une région imprécise située dans le nord de l'Europe (en Norvège ou en Écosse).

Patronyme
 James Laughlin, (1914-1997), poète et éditeur américain ;
 Michael Laughlin (1938-2021), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Robert B. Laughlin, (1950- ), physicien américain ;
 Tom Laughlin, (1931-2013), acteur et réalisateur américain ;
 Thomas Laughlin, (1971- ), catcheur américain ;

Toponymie
 Laughlin est une ville des États-Unis située dans le Nevada.

Voir aussi 
 McLaughlin

Notes et références

Homonymie de patronyme